Джессика Хайнс (; род. 30 октября 1972; урождённая Джессика Стивенсон ) — английская актриса, комик, сценарист и писатель, продюсер. Наиболее известна по работе в британском ситкоме «Spaced».

Биография и карьера 
За свою актёрскую карьеру снялась в более чем 60 фильмах и телесериалах. В 2015 году получила премию «British Academy Television Awards» в категории «Лучшая комедийная актриса» за роль в телесериале «W1A».

Личная жизнь 
В настоящее время живёт в Лондоне со своим мужем и тремя детьми. С мужем Джессика встречалась с 18 лет и в 2002 году вышла за него замуж. До 2007 года использовала свою девичью фамилию, как сценический псевдоним.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании
Лауреаты премии BAFTA TV